Franciscus Stracké ist der Name folgender Personen:

* Franciscus Leonardus Stracké (1849–1919), niederländischer Bildhauer